Notes et références 

Rouen
Rouen hockey élite 76